Charpentier is een Franse achternaam, bekende personen met deze naam zijn:

 François Charpentier (1620 – 1702), Frans archeoloog;
 Gustave Charpentier (1860 - 1956), Frans componist;
 Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704), Frans componist;
 Johann von Charpentier (1786 – 1855), Saksisch-Zwitsers geoloog;
 Johann Friedrich Wilhelm von Charpentier (1738 - 1805), Saksisch mijnbouwkundige;
 Sébastien Charpentier (1973), Frans motorcoureur;
 Sebastien Charpentier (1977), Canadees ijshockeyspeler;
 Toussaint von Charpentier (1779 - 1847), Saksisch geoloog en bioloog.